48-й чемпионат мира по тяжёлой атлетике прошёл с 21 по 29 сентября 1974 года в Маниле (Филиппины). В нём приняли участие 143 спортсмена из 32 стран. Атлеты были разделены на 9 весовых категорий и соревновались в двоеборье (рывок и толчок).

Медалисты 

МР — мировой рекорд

Командный медальный зачёт 
По медалям за сумму

По всем медалям

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — М., «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7

Сентябрь 1974 года
1974 год на Филиппинах
Международные спортивные соревнования в Маниле
Тяжёлая атлетика на Филиппинах